Helikon je lahko:
 Helikon - filozof
 Helikon - glasbilo
 Helikon - gorovje v Grčiji